Ведяхин — фамилия славянского происхождения. Вероятнее всего происходит от прозвища «Ведяха» (от «ведать» (знать) или «вести»).

Известные представители:
 Ведяхин, Владимир Михайлович (1948—2008) — советский и российский учёный-правовед, юрист, профессор, доктор юридических наук, завкафедрой в Самарском экономическом институте, автор множества монографий, учебных пособий и научных статей;
 Ведяхин, Александр Александрович (род. 1977) — первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк»

Примечания